Насморк:

 Насморк — симптом простудных заболеваний.
 «Насморк» — роман Станислава Лема.